

Мрясово — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Мрясово — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область